Wang Qiang kan henvise til:

 Wang Qiang (komponist) (født 1935), kinesisk komponist
 Wang Qiang (fodboldspiller) (født 1984), kinesisk fodboldspiller
 Wang Qiang (bryder) (født 1987), kinesisk bryder
 Wang Qiang (tennisspiller) (født 1992), kinesisk tennisspiller
 Wang Qiang (skiløber) (født 1993), kinesisk langrendsskiløber
 Wang Qiang (morder) (1975-2005), kinesisk seriemorder